Пинолиљо има више значења:

 Пинолиљо (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пинолиљо (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику